Torcicollo – in medicina, atteggiamento vizioso del collo che appare deviato lateralmente e ruotato; può essere congenito o acquisito
 Torcicollo – in zoologia, uccello appartenente al genere Jynx (Famiglia dei Picidi)

Altri progetti